Alexandrina Irena Pruská (7. dubna 1915, Berlín – 2. října 1980, Starnberg) byla pruskou princeznou z dynastie Hohenzollernů.

Život 
Princezna Alexandrina se narodila na jaře roku 1915 v Kronprinzenpalais (paláci korunního prince) jako starší dcera pruského korunního prince Viléma a jeho manželky Cecílie, dcery velkovévody Bedřicha Františka III. Meklenbursko-Zvěřínského. Druhé jméno Irena (řecky "mír") dostala kvůli tomu, že se narodila během první světové války. Měla čtyři starší bratry Viléma, Ludvíka Ferdinanda, Huberta a Fridricha. Její jediná sestra Cecílie se narodila v roce 1917. Alexandrině v rodině říkali "Adini".

Brzy po jejím narození bylo jasné, že trpí downovým syndromem. Oproti jiným královským dětem se speciálními potřebami nebyla Alexandrina skryta před světem. Objevovala se na oficiálních rodinných fotografiích i událostech. Starala se o ni především její zdravotní sestra, Selma Boese. V dospívání Alexandrina navštěvovala Trüpersche Sonderschule, školu, která se věnovala výchově mladých žen se speciálními potřebami.

Konfirmaci Alexandrina měla spolu se svou sestrou Cecílií v roce 1934.

Většinu svého života žila Alexandrina v Bavorsku, nejdříve v Pöckingu a později u Starnberského jezera. Tam ji pravidelně navštěvovala její rodina, především bratr Ludvík Ferdinand.

Alexandrina zemřela 2. října roku 1980 ve věku 65 let a byla pohřbena u svých rodičů a bratra Fridricha na hradě Hohenzollern.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 7. dubna
Narození v roce 1915
Narození v Berlíně
Úmrtí 2. října
Úmrtí v roce 1980
Úmrtí v Bavorsku
Hohenzollernové
Osoby s postižením
Pruské princezny
Nositelé Řádu Luisina
Ženy